Le terme de Canada français peut renvoyer à plusieurs concepts :
 le Canada (Nouvelle-France), une colonie de Nouvelle-France cédée à la Grande-Bretagne en 1763 ;
 les territoires où sont majoritaires les Canadiens français (Québec et Acadie principalement), par opposition au Canada anglais ;
 l'ensemble des Canadiens français, groupe ethnique issu de cette ancienne colonie ;
 l'ensemble des Canadiens francophones ;
 Le Canada français, hebdomadaire publié au Québec, deuxième plus vieux journal francophone en Amérique du Nord.